Alick Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Alick Creek (Bogie River), Nebenfluss des Bogie River in Queensland
 Alick Creek (Flinders River), Nebenfluss des Flinders River in Queensland